Sacrifice peut faire référence à :

Nom commun 
 Sacrifice, destruction sacrée
 Sacrifice, consiste à offrir du matériel en vue d'obtenir un avantage ultérieur aux échecs

Cinéma 

 Le Sacrifice (I Give My Love), film américain réalisé par Karl Freund en 1934 ;
 Le Sacrifice (Offret), film franco-suédois réalisé par Andreï Tarkovski en 1986 ;
 Le Sacrifice (Φλογέρα και αίμα), film grec réalisé par Vasilis Georgiadis en 1961 ;
 Sacrifice, (赵氏孤儿, Zhào Shì Gū Ér), film chinois réalisé par Chen Kaige, sorti en 2010 ;
 Le Sacrifice, film documentaire sur les liquidateurs de Tchernobyl, réalisé par Emanuela Andreoli et Wladimir Tchertkoff en 2013.

Télévision 
 Sacrifice, épisode de la série télévisée Angel, diffusé en 2003 ;
 Sacrifices, épisode de la série télévisée Dr House, diffusé en 2005 ;
 Sacrifice, spectacle de catch diffusé en pay-per-view produit par la fédération Impact Wrestling :
 Sacrifice (2007),
 Sacrifice (2009),
 Sacrifice (2010),
 Sacrifice (2011),
 Sacrifice (2012),
 Sacrifice (2014),
 Sacrifice (2016),
 Sacrifice (2020),
 Sacrifice (2021),
 Sacrifice (2022).

 Sacrifice, téléfilm américain réalisé par Damian Lee, diffusé en 2011
 Sacrifice (Hořící keř), mini-série tchèque réalisée par Agnieszka Holland, diffusée en 2013

Jeux vidéo 
 Sacrifice, jeu vidéo de stratégie en temps réel sorti en 2000

Littérature et bande dessinée 
 Le Sacrifice, roman de Diane Duane paru en 1985
 Le Sacrifice, album de bande dessinée de la série Thorgal
 Le Sacrifice de l'épouvanteur, roman de littérature jeunesse de la série The Wardstone Chronicles
 Sacrifice, roman de 2012 de Kelley Armstrong
 Sacrifice, roman écrit par Karen Traviss et prenant place dans l'univers Star Wars

Musique 
 Sacrifice, groupe de thrash metal canadien ;
 Sacrifice, chanson de Björk sortie en 2011 ;
 Sacrifice, chanson d'Elton John sortie en 1989 ;
 Sacrifice, chanson de The Weeknd sortie en 2022 ;
 Sacrifice, album du groupe Motörhead sorti en 1995 ;
 Sacrifice, album du groupe britannique heavy metal anglais Saxon, sorti en 2013.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre